Церова је насеље у Србији у општини Ариље у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 1175 становника.

Демографија 
У насељу Церова живи 903 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 38,2 година (37,2 код мушкараца и 39,2 код жена). У насељу има 365 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,15.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Презентација села на сајту општине Ариље
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Ариљу
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији